Pennant puede referirse a:

Thomas Pennant: naturalista galés del siglo XVIII.
Jermaine Pennant: Futbolista Inglés.

ru:Пеннант